Ernir (isl. Adler) steht für:

 ein Berg am Skutulsfjörður in den Westfjorden, siehe Ernir (Skutulsfjörður)
 ein Berg bei Bolungarvík in den Westfjorden, siehe Ernir (Bolungarvík)
 eine private Fluggesellschaft mit Sitz in Ísafjörður, siehe Ernir (Fluggesellschaft)